John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), 35º presidente degli Stati Uniti d'America
John Kennedy (1939), calciatore nordirlandese
John Edward Kennedy (1941-2018), giocatore di baseball statunitense
John Fitzgerald Kennedy Jr. (1960-1999), avvocato e giornalista statunitense, figlio di John Fitzgerald Kennedy
John Kennedy (1983), calciatore scozzese
John Kennedy (2002), calciatore brasiliano